Джентиле, Джентил, Джентиль () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Джентиле, Алессандро (род. 1992) — итальянский баскетболист.
 Джентиле, Бенедетто (1490—1555) — дож Генуэзской республики.
 Джентиле, Джованни (1875—1944) — итальянский философ, основатель теории «актуалистического идеализма», теоретик итальянского фашизма.
 Джентиле, Джузеппе (род. 1943) — итальянский легкоатлет.
 Джентиле, Доминик (1920—1951) — американский лётчик итальянского происхождения.
 Джентиле, Клаудио (род. 1953) — итальянский футболист, тренер.
 Джентиль, Марко (ум. 1989) — швейцарский мотогонщик.
 Джентиле, Марко-Антонио (1723—1798) — дож Генуэзской республики.
 Джентиле, Одорико Оттавио (1499—1575) — дож Генуэзской республики.
 Джентиле, Трой (род. 1993) — американский актёр.
 Джентиле, Чезаре (1614—1681) — дож Генуэзской республики.
  (род. 1946) — итальянский историк.

Имя
 Джентиле да Фабриано (ок. 1370—1427) — итальянский живописец, крупнейший представитель интернациональной готики в Италии.

См. также 
 
 Джентил
 Жентил
 Жентил, Луиш